Cassiopea andromeda — вид медуз семейства Cassiopeidae отряда корнеротов (Rhizostomeae) класса сцифоидных (Scyphozoa).

Описание 
Медуза Cassiopea andromeda жёлто-коричневого цвета с белыми или бледными пятнами и прожилками. Она обычно лежит на дне на мелководье ротовыми лопастями кверху, встречается в мелких лагунах, литоральных песчаных или грязевых равнинах и вокруг мангровых зарослей. Колокол медузы пульсирует, создавая ток воды. Медуза питается дрейфующим зоопланктоном, а также получает питание от населяющих ткани динофлагеллят. В её щупальцах находят укрытие креветки .

Ссылки 
 
 Cassiopea andromeda, Introducer Marine Species of Hawaii Guidebook
 Bud formation and metamorphosis in Cassiopea andromeda (Cnidaria: Scyphozoa): A developmental and ultrastructural study
 ADW: Cassiopea andromeda: Information

Сцифоидные
Животные-фильтраторы
Животные, питаемые автотрофными эндосимбионтами
Животные, описанные в 1810 году